Drabek ist der Familienname folgender Personen

 Dietmar Drabek (* 1965), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Kurt Drabek (1912–1995), deutscher Akkordeonspieler, Komponist und Kapellmeister

Sonstiges:
 Drabek Peak, Berg der Anare Mountains im Viktorialand, Antarktika